Ram Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ram Island (Connecticut)
 Ram Island (Androscoggin County, Maine)
 Ram Island (Cumberland County, Maine)
 Ram Island (Hancock County, Maine)
 Ram Island (Kennebec County, Maine)
 Ram Island (Knox County, Maine)
 Ram Island (Lincoln County, Maine)
 Ram Island (Penobscot County, Maine)
 Ram Island (Piscataquis County, Maine)
 Ram Island (Sagadahoc County, Maine)
 Ram Island (Somerset County, Maine)
 Ram Island (Waldo County, Maine)
 Ram Island (Washington County, Maine)
 Ram Island (York County, Maine)
 Ram Island (Barnstable County, Massachusetts)
 Ram Island (Essex County, Massachusetts)
 Ram Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Ram Island (Minnesota)
 Ram Island (New York)
 Ram Island (Ohio)
 Ram Island (Rhode Island)
 Ram Island (Washington)

in Australien:
 Ram Island (Tasmanien)

in Nordirland:
 Ram's Island

Siehe auch:
 Little Ram Island